Pätzold ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Pätzold (* 1997), deutsche Schriftstellerin
 Christian Pätzold (* 1944), deutscher Schauspieler
 Christian G. Pätzold (* 1951), deutscher Ökonom und Essayist
 Dimitri Pätzold (* 1983), deutscher Eishockeytorwart

 Frank Pätzold (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Franz Pätzold (* 1989), deutscher Schauspieler
 Heinz-Werner Pätzold (1919–1989), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Herbert Pätzold (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Hermann Pätzold (1824–1861), deutscher Komponist und Pianist
 Horst Pätzold (1926–2018), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Johann Pätzold (* 1987), deutscher Musiker und Komponist
 Johannes Pätzold, Prähistoriker und Konservator
 Karin Pätzold, deutsche Fußballspielerin
 Konrad Pätzold (1928–2017), deutscher Bauingenieur
 Kurt Pätzold (1930–2016), deutscher Historiker
 Martin Pätzold (* 1984), deutscher Politiker (CDU)
 Mirko Pätzold (* 1976), deutscher Bobsportler
 Peter Pätzold (* 1968),  deutscher Bürgermeister für Städtebau und Umwelt
 Roberto Pätzold (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Pätzold (1921–2006), deutscher Ornithologe
 Stefan Pätzold (* 1966), deutscher Historiker und Archivar
 Susanne Pätzold (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Ulrich Pätzold (* 1943), deutscher Journalistik-Professor im Ruhestand
 Walter Pätzold (1948–2011), deutscher Mykologe

Siehe auch:

 Paetzold
 Petzold
 Petzoldt
 Bezold
 Pezold
 Petzholdt